Огњен Мијаиловић (Шабац, 30. јануара 2003) српски је фудбалер који тренутно наступа за Раднички Нови Београд.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 2003.
Спортисти из Шапца
Српски фудбалери
Фудбалери Мачве
Фудбалери Рада
Фудбалери Радничког Београд
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу